Mount Cerberus ist der Name folgender Berge:

 Mount Cerberus (Alaska) auf Semisopochnoi Island, Aleuten
 Mount Cerberus (Antarktika) im Viktorialand